Hochwächter ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Ludwig von Hochwächter (1769–1838), neuvorpommerscher Gutsbesitzer und Politiker
 Gustav von Hochwächter (1842–1919), preußischer Offizier und Landrat
 Gustav von Hochwächter (Offizier) (1810–1890), preußischer Offizier, Rittergutsbesitzer und Landrat
 Karl von Hochwächter (1845–1926), preußischer Generalleutnant